Csehország
 Pohoří, település a Nyugat-prágai járásban
 Pohoří, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Pohoří, Jistebnice településrésze a Tábori járásban
 Pohoří, Malečov településrésze az Ústí nad Labem-i járásban
 Pohoří, Mišovice településrésze a Píseki járásban
 Pohoří, Olešnice településrésze a Semilyi járásban
 Pohoří, Plánice településrésze a Klatovyi járásban
 Pohoří, Pluhův Žďár településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Pohoří, Stružinec településrésze a Semilyi járásban
 Pohoří na Šumavě, Pohorská Ves településrésze a Český Krumlov-i járásban
 Lengyelország
 Pogórze (csehül Pohoří), település a Sziléziai vajdaságban